Myggsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Myggsjön, sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (24,5 ha)
Myggsjön, Västmanland, sjö i Sala kommun, 
Stora Myggsjön, sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (49,4 ha)
Myggsjön (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun,  (23,8 ha)
Myggsjön (Stora Tuna socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun,  (17,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn